Název Opatov má více sídel:
 1. Opatov (Chodov) – pomístní název v Praze-Chodově, přenesený na část sídliště Jižní Město
 Opatov (stanice metra) – stanice metra v centru sídliště Jižní Město
 2. Opatov (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 3. Opatov (Kobylice) – základní sídelní jednotka obce Kobylice v okrese Hradec Králové
 4. Opatov (Luby) – část obce Luby v okrese Cheb
 5. Opatov (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 6. Opatov (okres Třebíč) – městys v okrese Třebíč

Související články 
 Opatovice
 Opatovec
 Opatovce
 Opat (rozcestník)

Externí odkazy